Altair kan syfta på:

 Altair – en stjärna
 Altair (forskningsfartyg) – ett privatägt forskningsfartyg
 Altair 8800 – en dator
 Altair (vrak) – ett vrak
 Altaïr ibn La-Ahad – en rollfigur i datorspelet Assassin's Creed
 Altair (rymdfarkost) – del av Constellationprogrammet
 HMS Altair – flera fartyg i svenska flottan

Geografi

Brasilien 

 Altair (kommun), São Paulo, 
 Altair (ort), São Paulo,

Papua Nya Guinea 

 Altair (berg), West Sepik Province, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar